MS Sirena, (anteriormente llamado R Four, Tahitian Princess, y Ocean Princess) es un crucero de la clase R operado por Oceania Cruises, perteneciente a Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Cuando formaba parte de la flota de Princess Cruises, junto con el Pacific Princess, el Ocean Princess era uno de los dos más pequeños de la flota. En marzo de 2016, fue vendido a Oceania Cruises y rebautizada como Sirena.

Referencias 

Cruceros Norwegian Cruise Line
Cruceros (buque de pasajeros)
Barcos de 1999